Стеблин-Каменский — фамилия. Стеблин-Каменский, Егор Павлович (1815—1882) — Виленский губернатор, тайный советник.
 Стеблин-Каменский, Георгий Георгиевич (1886—?) — полковник лейб-гвардии Конной артиллерии, герой Первой мировой войны. 
 Стеблин-Каменский, Григорий Евгеньевич (1876—1959) — хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, один из создателей и руководителей хирургической клиники МГУ.
 
 Стеблин-Каменский, Михаил Иванович (1903—1981) — филолог, специалист по скандинавским языкам и литературе.
 Стеблин-Каменский, Павел Степанович (1782—1856) — российский журналист.
 Стеблин-Каменский, Степан Павлович (1814—1885) — педагог и писатель, сын Павла Степановича Стеблина-Каменского.